Nom de dos reis d'Assíria:
Tukultininurta I vers 1235-1196 aC 
 Tukultininurta II 891-884 aC.